Gérard Cenzato – calciatore francese
 Giovanni Cenzato – giornalista, scrittore e commediografo italiano
 Giuseppe Cenzato – imprenditore e meridionalista italiano